MercedesCup 2005 — 28-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2005 году турнир прошёл с 18 по 24 июля.

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Рафаэль Надаль обыграл  Гастона Гаудио со счётом 6-3, 6-3, 6-4.
 Надаль выиграл 8-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гаудио сыграл 5-й одиночный финал в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Парный турнир 
  Хосе Акасусо /  Себастьян Прието обыграли  Томми Робредо /  Мариано Худа со счётом 7-6(4), 6-3.
 Акасусо выиграл 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Прието выиграл 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 MercedesCup

 ATP Тур 2005 года

 Международная золотая серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Германия
Теннис
Июль 2005 года
2005